Ridgway (Colorado)
 Ridgway (Illinois)
 Ridgway (Pennsilvània)